Сэми Сайед Морси (; 10 сентября 1991, Вулвергемптон, Англия) — египетский футболист, полузащитник английского клуба «Ипсвич Таун» и сборной Египта. Участник Чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 

Морси родился в Вулвергемптоне в семье англичанки и египтянина и начал карьеру в академии местного «Вулверхэмптон Уондерерс». В 2008 году Сэм присоединился к юношеской команде клуба «Порт Вейл». 23 февраля 2010 года в матче против Линкольн Сити он дебютировал во Второй лиге Англии. 22 февраля 2011 в поединке против «Стивениджа» Морси забил свой первый гол за «Порт Вейл». Летом 2013 года Сэм перешёл в «Честервилд». 3 августа в матче против «Бери» он дебютировал за новую команду. 1 февраля 2014 года в поединке против «Бристоль Роверс» Сэм забил свой первый гол за «Честерфилд». В своём дебютном сезоне Морси помог клубу выйти в более высокий дивизион. 9 августа в матче против «Лейтон Ориент» он дебютировал в Первой английской лиги.

В начале 2016 года Морси подписал контракт с «Уиган Атлетик». 30 января в матче против своего бывшего клуба «Порт Вейл» он дебютировал за новую команду. 25 марта в поединке против «Суиндон Таун» Сэм забил свой первый гол за «Уиган Атлетик». По итогам сезона команда вышла в более престижный дивизион.

Летом 2016 года Морси для получения игровой практики на правах аренды перешёл в «Барнсли». 10 сентября в матче против «Престон Норт Энд» он дебютировал в Чемпионшипе. После окончания аренды Сэм вернулся в «Уиган Атлетик».

Международная карьера 
Морси родился в Англии, но принял решение выступать за Египет. 30 августа 2016 года в товарищеском матче против сборной Гвинеи он дебютировал за сборную Египта.

В 2018 году Морси принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матче против команды Уругвая.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Египта
Игроки сборной Египта по футболу
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Честерфилд»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»